Lac Manyara, en Tanzanie
 Manyara, région de Tanzanie